Туикенем:

 Туикенем — западное предместье Лондона.
 Туикенем — стадион находящийся в предместье Лондона Туикенеме, расположенном в боро Ричмонд-на-Темзе.